Moglie ima više značenja:
 Moglie, Ascoli Piceno
 Moglie, Parma
 Moglie, Pavia